Het seizoen 2014/15 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 7 september 2014, de laatste speelronde was op 10 mei 2015. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was Koninklijke HFC, dat vorig seizoen kampioen werd.
Het seizoen werd met één club minder afgesloten dan dat er begonnen werd. Haaglandia besloot begin maart 2015 het zondagelftal terug te trekken uit de competitie omdat het geen volwaardig elftal meer op de been kon brengen. Haaglandia had tot dat moment ook al zijn 18 gespeelde wedstrijden verloren.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** RKVV Westlandia, FC Chabab en Haaglandia kregen 1 strafpunt
*** Haaglandia uit de competitie gestapt, wedstrijden zijn als niet gespeeld verklaard.

Uitleg kleuren

Uitslagen 

 Haaglandia uit de competitie gehaald. Alle gespeelde wedstrijden zijn als niet gespeeld verklaard.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag A